Braunsteffer ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Braunsteffer, deutsche Sopranistin

Siehe auch:
 Braunsteffer Lake, See an der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands